Блафф-Сити:
 Блафф-Сити — город, расположенный в округе Невада (штат Арканзас, США).
 Блафф-Сити (Канзас)
 Блафф-Сити (Теннесси)